Дерик:

 Дерик — город в Сирии.
 Дерик — город в Турции.